Лихај има више значења:
 Округ Лихај (Пенсилванија)
 Лихај (Ајова)
 Лихај (Канзас)
 Лихај (Оклахома)